Astraia kan avse:

 Astraea (växter) –  ett släkte av törelväxter
 Astraea (djur) – ett släkte av snäckor
 5 Astraea – den femte asteroiden som upptäcktes